Бордо́:

 Бордо — город во Франции.
 Бордо — винодельческий регион Франции.
 Бордо — тип винной бутылки.
 Бордо — цвет вина бордо.
 «Бордо» (фр. Football Club des Girondins de Bordeaux) — футбольный клуб из города Бордо.
 Бордо — сорт столовой свёклы соответствующего цвета.
 Бордо — кодовое название (codename) Fedora Core 5.
 Бордо — феодальное владение в Гаскони на юго-западе Франции, существовавшее в VI—X века.
 Бордо — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Аквитания.
 Бордо Поньенте — мусорный полигон, расположенный на востоке Мехико.
 «Бордо-Бегль» — французский регбийный клуб.

Производные понятия:
 Бордоская жидкость — фунгицид.
 Бордоский дог — порода собак.